Schlämmen bezeichnet:

 ein mechanisches Trennverfahren zur quantitativen Bestimmung des Feinkornanteils einer Sedimentprobe, die Schlämmanalyse
 eine mechanische Trennung verschiedener Bestandteile in Ton oder anderen Erden durch Wasserzugabe, siehe Abschlämmen
 eine Oberflächenbeschichtung mit feststoffreichen Suspensionen, siehe Schlämme (Beschichtung)

Siehe auch:
 Schlämme